Indestructible (álbum de Disturbed)
Indestructible (álbum de Rancid)